Fort Frederick steht für verschiedene Orte und militärische Einrichtungen:

Kanada:
 Fort Frederick (Ontario), Fort bei Kingston, Ontario
 Fort Frederick, ehemaliges Fort in New Brunswik, Ursprung des Ortes Saint John (New Brunswick)

Südafrika:
 Fort Frederick (Eastern Cape), Fort bei Port Elizabeth, Ostkap

Vereinigte Staaten:
 Fort Frederick (Alaska), Ort in Alaska
 Fort Frederick, anderer Name des Fort Albany (New York)
 Fort Frederick, anderer Name für Fort William Henry (Maine) bei Bristol (Maine)
 Fort Frederick (Maryland), Fort bei Hagerstown (Maryland)
 Fort Frederick (South Carolina), Fort bei Port Royal (South Carolina)

Siehe auch:
 Fort Frederik, Fort auf den U.S. Virgin Islands
 Fort Fredrick, Trincomalee, Sri Lanka 
 Fort Frederica, Fort, National Monument auf der St. Simons Insel (Georgia)